The Hand of the Law – cortometraggio del 1911 prodotto dalla Société Générale des Cinématographes Éclipse 
The Hand of the Law – cortometraggio del 1913 prodotto dalla Colorado Motion Picture Company 
The Hand of the Law – cortometraggio del 1915 diretto da Edward C. Taylor